de Engelse vertaling van bloedzuiger
Leech (band), een Vlaamse folkmetal band
Leech (Marvel), een personage van Marvel Comics
Leech (He-Man), een personage uit He-Man and the Masters of the Universe
Leechen, een term uit de informatica.

Achternaam 
 Faith Leech
 Garry Leech
 Geoffrey Leech
 James Russell Leech
 John Leech
 John Leech (wiskundige)
 John Leech (politicus) 
 Kenneth Leech
 Margaret Leech
 Samuel Leech
 Richard Leech
 Tom Leech